Несврта може бити:

 Несврта (Лесковац), насељено место града Лесковца, Република Србија
 Несврта (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ,